Ро́чегда — посёлок (в 1958—2005 — посёлок городского типа) в Виноградовском районе Архангельской области. Административный центр Рочегодского сельского поселения в 2004—2021 годах.

Этимология 
Название посёлка произошло от одноимённой речки Рочегда, протекающей по Запани (см.ниже) в Рочегде и впадающей в Северную Двину. Название Рочегда, возможно, финно-угорского происхождения, и может означать — шведский дом. Также, в рамках финно-угорской версии: «руч» означает «лиса» (например, на языке коми), а «-гда» — это формант, тот же, что и в топонимах Вычегда, Вологда, Чагода, Судогда. По другой версии, название произошло от польского слова «роче» — «стоянка».

География 
Посёлок расположен в среднем течении Северной Двины, на берегу пристань. Северная часть посёлка называется Запань. Там расположено Вареньгское плотбище. C Осиновским сельским поселением граничит деревня Плёсо (Никитинская). От Архангельска до остановочного пункта Рочегда — 347,5 км. Рочегодское сельское поселение было расширено за счёт того, что к нему были присоединены Кургомень, Сергеевская (Троица), Топса.

История 
Строительство посёлка и узкоколейной железной дороги началось 2 октября 1942 года, заключёнными ГУЛага и крестьянами из соседнего села Конецгорье. В 1944 году строительство завершилось и был основан Конецгорский ЛПХ. Со временем, Рочегда вышла на второе место в районе по численности населения. До 1958 года леспромхоз был приписан к Кургоминскому сельскому совету. В 1958 году был организован Рочегодский поселковый совет. В 1973 году большинство жителей посёлка Нондрус, закрытого из-за истощения лесфонда, было переселено в Рочегду.

Население 

На 1.01.2009 года в посёлке было 2351 чел., из них — 908 пенсионеров.

Экономика 
Лесозаготовка — Конецгорский леспромхоз.Ныне не существует. На территории поселка Сельменьга действует Виноградовское отделение УЛК.

Транспорт 
В Рочегде действует паромная переправа через реку Северная Двина. Через посёлок проходит автодорога Усть-Ваеньга — Конецгорье — Рочегда — Кургомень — Сельменьга — Борок. В леспромхозе имеется лесовозная Конецгорская узкоколейная железная дорога.Разобрана в 2018 году.

Василий Алексеев 
С 1953 года по 1961 год в Рочегде жил и учился Василий Алексеев, будущий великий советский спортсмен (тяжёлая атлетика), заслуженный мастер спорта СССР (1970), заслуженный тренер СССР (1991), двукратный олимпийский чемпион (1972 и 1976).

Достопримечательности 

 Памятный знак с надписью: «Вечная память заключённым и умершим полякам и людям других национальностей. На этом месте в 1939—1943 годах находилось Конецгорское отделение ГУЛАГа».
 Храм в честь Иверской иконы Божией Матери, поселок Рочегда
 На месте старинных разрушенных храмов в этом районе установлено шесть поклонных крестов

Вареньгское городище 
Севернее посёлка Рочегда на правом высоком берегу реки Северной Двины, между ручьём Королевик и долиной реки Сухая Вареньга, находится Старое городище и Могильник XIV—XV веков. На этом месте располагался городок языческого чудского князя.

См. также 
 Березник
 Конецгорье
 Кургомень
 Тулгас
 Сельменьга
 Клоновский заказник

Примечания

Литература 
 
 Назаренко В. А., Овсянников О. В., Рябинин Е. А. Средневековые памятники чуди заволочской // Советская археология. 1984. № 4.

Ссылки 
 Конецгорская узкоколейная железная дорога
 Костыгов С. Живые рельсы (часть 4) // Белые ночи

Населённые пункты Виноградовского района (Архангельская область)
Бывшие посёлки городского типа Архангельской области